Сина́ни — фамилия, произошедшая от личного имени Синан.

Известные носители 
 Синани, Анатолий Исакович (1942—2021) — доктор технических наук, профессор, заслуженный конструктор Российской Федерации.
 Синани, Борис Наумович (1851—1920) — петербургский врач-психиатр; дружил с Глебом Успенским и Н. К. Михайловским.
 Синани, Вадим Алексеевич (1909—1984) — советский художник.
 Синани, Данел (род. 1997) — люксембургский футболист, нападающий. 
 Синани, Дейвид (род. 1993) — люксембургский футболист, полузащитник. Брат Данела Синани.
 Синани, Игорь Лазаревич — доктор технических наук, профессор, лауреат премии Совета Министров СССР.
 Синани, Исаак Иосифович (1823—1891) — караимский газзан, педагог, историк караимской литературы и поэт.
 Синани, Никита Данилович (род. 1930) — кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
 Синани, Хюсен (род. 1949) — албанский писатель, переводчик и журналист.